

Patronyme 
Lessard est le  nom de famille le plus courant au Québec.

 Étienne de Lessart (1623-1703), aussi appelé Étienne Lessart ou Étienne Lessard, un des premiers colons français de la Nouvelle-France et co-seigneur du fief de Lanoraie ;
 Daniel Lessard (1947-), journaliste et chroniqueur politique québécois ;
 Denis Lessard (1956-), journaliste et chroniqueur politique québécois ;
 Denis Lessard (1959-), archiviste et artiste interdisciplinaire québécois ;
 Francis Lessard (1979-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Hilarion-Pit Lessard (1913-1984),  homme politique québécois, député fédéral du Québec de Saint-Henri et de Lasalle ;
 Jacqueline Lessard (1927 ou 1928-2013), bénévole québécoise ;
 Jean-François Lessard (1978-), musicien canadien ;
 Laurent Lessard (1962-), homme politique québécois ;
 Lucien Lessard (1938-), enseignant, homme politique, homme d'affaires et administrateur public canadien (LÉARD) ;
 Lucien « Junior » Lessard (1980-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Martin Lessard (1971-2018), écrivain québécois ;
 Michel Lessard (1942-2022), historien de l'art québécois et un scénariste ;
 Roger A. Lessard (1944-2007), physicien québécois ;
 Rosalie Lessard (1981-), écrivaine et poétesse québécoise (LÉARD) ;
 Yves Lessard (1943-), homme politique québécois, député de Chambly—Borduas.

Toponymes 

 ()
 Rivière Lessard, affluent de la rivière Chaudière, Vallée-Jonction, MRC La Nouvelle-Beauce, au Québec ;
 Rivière Lessard, affluent de la rivière Betsiamites, dans Rivière-aux-Outardes, Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec ;
 Lac Lessard, lac dont cette rivière est l'émissaire ;
 Rivière Lessard, affluent de la rivière Franquelin, Rivière-aux-Outardes, Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec ;
 , nom de deux seigneuries de Nouvelle-France ;
 Saint-Anaclet-de-Lessard, municipalité de paroisse du Bas-Saint-Laurent ;

 Lessard, ancienne commune française, ayant fusionné avec Le Chêne-en-Auge pour donner la commune de Lessard-et-le-Chêne ;
 Lessard-et-le-Chêne, commune française du Calvados ;
 Lessard-le-National, commune française de Saône-et-Loire ;
 Lessard-en-Bresse, autre commune française de Saône-et-Loire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme